La Riserva naturale guidata Fiume Tirino è un'area naturale protetta dell'Abruzzo istituita nel 2007 lungo il corso del fiume Tirino nella provincia di Pescara.

Fauna

Flora

Note

Voci correlate 
Aree naturali protette dell'Abruzzo

Altri progetti

Collegamenti esterni
 La Riserva naturale guidata Fiume Tirino su Parks.it, il portale dei parchi italiani
Ofena e l'alta valle del fiume Tirino su www.ofena.abruzzo.it

Aree naturali protette della provincia di Pescara